Horvátország
Kaniža falu Bebrina községben, Bród-Szávamente megyében
Kaniža falu Ivanec községben Varasd megyében
Kaniža Gospićka falu Gospić községben, Lika-Zengg megyében

 Magyarország
 Kanizsaszeg várhely, Nagykanizsa területén a Principális-csatorna völgyében
 Kiskanizsa, Nagykanizsa része
 Nagykanizsa, város Zala megyében

 Románia
 Szörénykanizsa (Cănicea), település, Krassó-Szörény megyében, Teregova közelében

 Szerbia
 Kanizsamonostor (Banatski Monoštar) más néven Torontálmonostor, település a Vajdaságban Törökkanizsa mellett
 Magyarkanizsa (Kanjiža), település a Vajdaságban Szegedtől délre, a Tisza jobb partján
 Törökkanizsa (Novi Kneževac), település a Vajdaságban Szegedtől délre a Tisza bal partján

 Szlovénia
 Kaniža falu Šentilj községben, Podravska régióban
 Ráckanizsa (Razkrižje) falu és község, Pomurska régióban

lásd még: Kanizsa család, Kanizsai család